

Botanika 
 cebula – przekształcony pęd podziemny rośliny
 cebula zwyczajna (Allium cepa L.) – popularna roślina warzywna
 cebula morska (Drimia maritima L.) – urginia morska, gatunek rośliny z rodziny hiacyntowatych

Geografia 
 Cebula – szczyt w Beskidzie Śląskim

Osoby o nazwisku Cebula 
 Adam Cebula – polski pisarz
 Andrzej Cebula – polski pisarz, dziennikarz, przewodnik
 Antoni Cebula – polski funkcjonariusz UB i MO
 Ewald (Edward) Cebula – polski piłkarz i trener
 Henryk Cebula (ur. 1953) – polski satyryk, rysownik i karykaturzysta
 Józef Cebula (ujednoznacznienie)
 Karol Cebula – polski rzemieślnik, przedsiębiorca, samorządowiec, wydawca prasy
 Marcin Cebula – polski piłkarz 
 Marek Cebula – polityk, przedsiębiorca
 Ryszard Cebula (ur. 1966) – polski dziennikarz radiowy i telewizyjny
 Stanisław Cebula (ujednoznacznienie)
 Tomasz Cebula – polski piłkarz
 Zbigniew Cebula (ur. 1961) – polski malarz, pedagog

Zobacz też